Pilchowo – część Szczecina
 Pilchowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. polickim, gm. Police